Nicholas megye (Kentucky)
Nicholas megye (Nyugat-Virginia)